Mario Galán puede hacer referencia a:
Mario Galán Gómez, (1910-2000),  abogado, pedagogo y dirigente político colombiano.
Mario Galán Sáez (1941-2018), político español perteneciente a Coalición Popular y alcalde de Ávila (1984-1987).